Хайнер Геббельс (; род. , Нойштадт-ан-дер-Вайнштрасе, Рейнланд-Пфальц) — немецкий композитор, музыкант, режиссёр музыкального театра, театральный педагог.

Биография 
С 1972 изучал социологию и музыку во Фрайбурге и Франкфурте. Играл в различных музыкальных ансамблях, писал музыку для театра и радио. С 1980-х годов выступает как режиссёр, ставит собственные сочинения для музыкального театра, развивая жанр сценического концерта. В театре (и, в частности, в музыкальном театре) ему близка линия Брехта, Эйслера, Хайнера Мюллера.

Художественный директор театрально-музыкального фестиваля Ruhrtriennale (2012—2014). Преподает в Гиссенском университете и European Graduate School в Зас-Фе (Швейцария).

Сочинения и постановки 

 Verkommenes Ufer, пьеса для радио (1984)
 Der Mann im Fahrstuhl, сценический концерт (1987)
 Волоколамское шоссе I—V, аудиопьеса (1989)
 Казино Ньютона (1990)
 Освобождение Прометея, сценический концерт (1991)
 Roemische Hunde, музыкальный театр (1991)
 Herakles 2 для ансамбля (1991)
 La Jalousie для ансамбля (1992)
 Ou bien le débarquement désastreux, музыкальный театр (1993)
 Суррогатные города, для большого оркестра, чтеца, меццо-сопрано и семплера, на тексты Пола Остера, Хайнера Мюллера и др. (1994, номинация на Грэмми)
 Die Wiederholung / The Repetition, музыкальный театр (1995)
 Черное на белом, для восемнадцати музыкантов модерн-ансамбля (1996)
 Industry and Idleness для оркестра (1996)
  Макс Блэк, музыкальный театр (1998)
 Eislermaterial (1998, номинация на Грэмми)
 Walden для большого оркестра (1998)
  Хаширигаки, музыкальный театр (2000)
 …meme soir, сценический концерт (2000)
 Landschaft mit entfernten Verwandten, опера (2002)
 Из дневника для большого оркестра (2003)
 Eraritjaritjaka — museé des phrases, музыкальный театр (2004)
 Songs of Wars I have seen, сценический концерт по текстам Гертруды Стайн (2007)
 Вещь Штифтера, музыкальный театр (2007)
 I went to the house but did not enter, сценический концерт в трех картинах (2008)

Признание 
Член Берлинской академии искусств, Вестфальской академии наук, почетный доктор Birmingham City University. В 2001 был удостоен в Таормине премии Европа — театру в номинации Новая театральная реальность. Премия немецкой критики (2003), Международного института театра (2006) (2008), Международная премия Ибсена (2012), премия Карла Орфа (2013) и многие другие награды.

Литература 
 Heiner Goebbels. Komposition als Inszenierung / Wolfgang Sandner, Hrsg. Berlin: Henschel Verlag, 2002

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 Музыкальные записи

Композиторы Германии
Кинокомпозиторы Германии
Академические музыканты Германии
Музыкальные педагоги Германии
Театральные режиссёры Германии
Оперные композиторы Германии
Исполнители ECM Records
Члены Академии наук и литературы в Майнце
Лауреаты Немецкой премии критиков по музыке
Почётные доктора Национальной академии театрального и киноискусства (Болгария)